Михаил Величковский:
 Величковский, Михаил Алексеевич (1858/63—1937) — русский зоолог, аквариумист, террариумист, военный.
 Величковский, Михаил Львович (1837—1884) — российский генерал-майор, кавалергард.